Beaumont se poate referi la:

Oameni
  (1922-1994), autor spaniol de benzi desenate
  (1753-1810), inginer și pictor francez
  (1827-1909), jurist, dramaturg și romancier francez
 Charles Beaumont (1929-1967), scriitor american de SF
 , episcop de Agde în anii 1462-1476
 Charles de Beaumont, chevalier d'Éon (1728-1810), diplomat și spion francez
  (1821-1888), pictor francez
  (1770-1859), general francez
 Christophe Armand Paul Alexandre de Beaumont (1770-1841), om politic francez, prefect și deputat
  (1703-1781), episcop francez
  (1694-1766), pictor italian
  (1891-1976), bibliotecar, muzicolog, scriitor, editor și critic de dans britanic
  (1750-1835), preot francez
  (1794-1866), om politic
 Francis Beaumont (1585-1615), dramaturg englez
  (1802-1866), magistrat și om politic francez
  (1851-1922), artist elvețian
 Harry Beaumont (1888-1966), regizor american
  (cca. 1030 - cca. 1095), viconte de 
 Hugh Beaumont (1909-1982), actor american
  (1874-1947), pictor francez
  (cca. 1420 - 1492), viconte de 
  (1901-1985), zoolog elvețian
  (1925-2013), om politic francez
  (1840-1906), ofițer naval
  (1738-1831), general francez
  (1711-1780), scriitoare franceză
  (1355-1388) sau Louis de Beaumont, viconte de 
  (1407-1477) sau Louis de Beaumont, numit și Louis de Beaumont-la-Forest, cavaler și viconte de Bressuire
  (1873-1937), actriță britanică
  (n. 1978), înotătoare canadiană
  (1763-1830), general francez
  (n. 1941), cu numele ei adevărat Marie-Claude Charmasson, pilot de curse din Franța
  (1768-1803), organizatoare de saloane de carte
  (n. 1940), om politic francez
  (1926-1958), militar francez
 Familia franceză  (sec. XVIII-XX):
  (1732-1786), avocat
  (1729-1783), scriitoare, soția lui Jean-Baptiste-Jacques
  (1798-1874), geolog
  (1806-1866), poetă, soția lui Léonce
 Félix Élie de Beaumont (1836-1905), magistrat, nepotul lui Léonce

Familii
 Familia  originari din Beaumont-au-Maine, Fresnay și Sainte-Suzanne, sec. X-XIV
 Casa de Beaumont din Autichamp
  din Bressuire
  din Normandia

Pseudonime
 , pseudonimul lui Germaine Battendier (1890-1983), jurnalistă și romancieră franceză

Varianta Baumont
  (1892-1981), istoric francez
  (n. 1960), cântăreț francez la clavecin

Istorie
 , scrisă în 1182 de Guillaume cu Mâinile Albe

Râuri
 , râu din Noua Zeelandă

Localități

Belgia
 Beaumont, localitate în Valonia

Canada
 , localitate în Alberta
 , localitate în Québec
  din Québec, construită pe

Franța 
 Beaumont, localitate din departamentul Ardèche
 Beaumont, localitate din departamentul Corrèze
 Beaumont, localitate din departamentul Gers
 Beaumont, localitate din departamentul Haute-Loire
 , localitate din departamentul Meurthe-et-Moselle
 Beaumont, fostă localitate din departamentul Nièvre, azi parte din Beaumont-Sardolles
 Beaumont, fostă localitate din departamentul Pas-de-Calais, azi parte din Hénin-Beaumont
 Beaumont, localitate din departamentul Puy-de-Dôme
 Beaumont, localitate din departamentul Haute-Savoie
 Beaumont, localitate din departamentul Vienne
 Beaumont, localitate din departamentul Yonne
 Beaumont-de-Lomagne, localitate din departamentul Tarn-et-Garonne
 Beaumont-de-Pertuis, localitate din departamentul Vaucluse
 , localitate din departamentul Seine-et-Marne
 Beaumont-du-Lac, localitate din departamentul Haute-Vienne
 Beaumont-du-Périgord, localitate din departamentul Dordogne, numită simplu Beaumont până în 2001
 Beaumont-du-Ventoux, localitate din departamentul Vaucluse
 Beaumont-en-Argonne, localitate din departamentul Ardennes
 Beaumont-en-Artois, fostă localitate din departamentul Pas-de-Calais, azi parte din Hénin-Beaumont
 Beaumont-en-Auge, localitate din departamentul Calvados
 Beaumont-en-Beine, localitate din departamentul Aisne
 Beaumont-en-Cambrésis, localitate din departamentul Nord
 Beaumont-en-Diois, localitate din departamentul Drôme
 Beaumont-en-Verdunois, localitate din departamentul Meuse
 Beaumont-en-Véron, localitate din departamentul Indre-et-Loire
 Beaumont-Hague, fostă localitate din departamentul Manche
 Beaumont-Hamel, localitate din departamentul Somme
 Beaumont-la-Ferrière, localitate din departamentul Nièvre
 Beaumont-la-Ronce, fostă localitate din departamentul Indre-et-Loire
 Beaumont-le-Hareng, localitate din departamentul Seine-Maritime
 Beaumont-le-Richard, fostă localitate din departamentul Calvados, azi parte din Englesqueville-la-Percée
 Beaumont-le-Roger, localitate din departamentul Eure
 Beaumont-le-Vicomte, azi parte din Beaumont-sur-Sarthe
 Beaumont-les-Autels, localitate din departamentul Eure-et-Loir
 Beaumont-les-Nonains, localitate din departamentul Oise
 Beaumont-lès-Randan, localitate din departamentul Puy-de-Dôme
 Beaumont-lès-Valence, localitate din departamentul Drôme
 , localitate din departamentul Indre-et-Loire
 Beaumont-Monteux, localitate din departamentul Drôme
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, localitate din departamentul Mayenne
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, localitate din departamentul Sarthe
 Beaumont-Sardolles, localitate din departamentul Nièvre
 Beaumont-sur-Dême, localitate din departamentul Sarthe
 Beaumont-sur-Grosne, localitate din departamentul Saône-et-Loire
 Beaumont-sur-Lèze, localitate din departamentul Haute-Garonne
 , localitate din departamentul Val-d'Oise
 Beaumont-sur-Sarthe, localitate din departamentul Sarthe
 Beaumont-sur-Vesle, localitate din departamentul Marne
 Beaumont-sur-Vingeanne, localitate din departamentul Côte-d'Or
 Beaumont-Village, localitate din departamentul Indre-et-Loire
 Hénin-Beaumont, localitate din departamentul Pas-de-Calais, formată în urma unirii Hénin-Liétard cu Beaumont (sau Beaumont-en-Artois)

Cantoane 
 Cantonul Beaumont din departamentul Puy-de-Dôme
 Cantonul Beaumont-du-Périgord din departamentul Dordogne
 Cantonul Beaumont-le-Roger din departamentul Eure

Haiti 
 Beaumont, comună în departamentul Grand'Anse

Statele Unite
 , oraș în statul California
 , oraș în statul Mississippi
 , oraș în statul Texas

Altele 
 , brânză fromage din Savoie
 , personaj legendar al poveștilor canadiene
 , crater pe Lună
  din orașul Pau, Franța

Vezi și